Tombarello è il nome italiano di due specie di pesci di mare della Famiglia Scombridae e del Genere Auxis:

Tombarello comune (Auxis thazard thazard)
Tombarello biso (Auxis rochei rochei)
Tombarello è anche il nome di una cultivar di olivo tipica della Calabria